Michel Zimmermann (d) (1937-), un historien français spécialiste du Moyen Âge ;
  (1960-), un athlète belge, spécialiste de la course de haies.